Ichthus College (Drachten), een middelbare school in Drachten
 Ichthus College Dronten, een middelbare school in Dronten
 Ichthus College IJsselmuiden, een middelbare school in IJsselmuiden
 Ichthus College (Kampen), een middelbare school in Kampen
 Ichthus College (Veenendaal), een middelbare school in Veenendaal